Antti Heikkilä, finski hokejist, * 30. oktober 1943, Pori, Finska.

Heikkilä v finski ligi igral šest sezon za klub Karhut Pori, štirinajst pa za Ässät Pori. Osvojil je tri naslove finskega državnega prvaka, v sezonah 1964/65 s klubom Karhut Pori ter 1970/71 in 1977/78 s klubom Ässät Pori, katerega trener je bil med letoma 1983 in 1986.

Za finsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1966, kjer je osvojil sedmo mesto.

Leta 1988 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. V klubu Ässät Pori so upokojili njegov dres s številko 2.

Statistika kariere

|-
| Karhut Pori
| Finska liga
| 61/62
|
| 18
| 5
| 3
| 8
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karhut Pori
| Finska liga
| 62/63
|
| 18
| 3
| 3
| 6
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karhut Pori
| Finska liga
| 63/64
|
| 18
| 7
| 3
| 10
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karhut Pori
| Finska liga
| 64/65
|
| 18
| 4
| 1
| 5
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karhut Pori
| Finska liga
| 65/66
|
| 20
| 10
| 4
| 14
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karhut Pori
| Finska liga
| 66/67
|
| 22
| 5
| 3
| 8
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 67/68
|
| 20
| 7
| 1
| 8
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 68/69
|
| 22
| 7
| 2
| 9
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 69/70
|
| 22
| 4
| 6
| 10
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 70/71
|
| 30
| 4
| 12
| 16
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 71/72
|
| 29
| 14
| 6
| 20
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 72/73
|
| 36
| 7
| 12
| 19
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 73/74
|
| 36
| 10
| 10
| 20
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 74/75
|
| 36
| 13
| 4
| 17
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 75/76
|
| 36
| 7
| 8
| 15
|
| 10
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 76/77
|
| 36
| 8
| 7
| 15
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 77/78
|
| 36
| 3
| 7
| 10
|
| 35
|
| 9
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 78/79
|
| 36
| 5
| 6
| 11
|
| 34
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 79/80
|
| 36
| 13
| 9
| 22
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 80/81
|
| 36
| 8
| 9
| 17
|
| 32
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 564
| bgcolor="#7FFF00" | 144
| bgcolor="#7FFF00" | 116
| bgcolor="#7FFF00" | 260
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 439
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Finski hokejski trenerji
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Karhut Pori
Hokejisti Ässät Pori
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami
Trenerji Ässät Pori